Mancio est un nom propre d'origine étrangère, qui peut se référer à :
 Mancio Ito (avant son baptême Mansho Itō (伊東マンショ Itō Mansho)), né en 1570 à Tonokori (Japon) et décédé le  à Nagasaki (Japon), était un samouraï chrétien, et le chef de la première ambassade officielle japonaise en Europe.
 Mancio (), ou Mans ou Mancius ou Mancos, esclave chrétien amené de Rome, martyr par la main des Juifs à Evora au Portugal ; saint chrétien fêté le 21 mai.